«Велорикша» может означать:

 Велорикша — вид общественного транспорта, велосипед особой конструкции.